Smyslov ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Wassiljewitsch Smyslow (1921–2010), russisch-sowjetischer Schachspieler

Smyslov bezeichnet:
 Smyslov, Ortsteil von Tábor, Tschechien
 (5413) Smyslov, ein Asteroid